Two Door Cinema Club, een Noord-Ierse electropop-indierockband
Twin Dome Combustion Chamber, een verbrandingsruimte in sommige Suzuki-motorfietsen